Olaszország
Senna Comasco, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében
Senna Lodigiana, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében

Egyéb
Senna, növénynemzetség
Ayrton Senna,  brazil autóversenyző